Полевой пилильщик (Tenthredo campestris) — вид перепончатокрылых из семейства настоящих пилильщиков.

Описание 
Взрослый пилильщик достигает 12—14 миллиметров в длину.

Экология 
Питается взрослая особь нектаром и пыльцой борщевика обыкновенного (Heracleum sphondylium) и сныти обыкновенной (Aegopodium podagraria), а также маленькими насекомыми.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Ecology of Commanster 

Настоящие пилильщики
Животные, описанные в 1758 году